José Manuel Pinto Colorado (ur. 8 listopada 1975 w Kadyksie) – hiszpański piłkarz. Grał na pozycji bramkarza.

Kariera 
Pinto jest wychowankiem Realu Betis, z którego w 1998 roku przeszedł do Celty Vigo. Z Celtą zdobył Trofeum Ricardo Zamora w sezonie 2005/2006. Tamten sezon był dla niego bardzo udany, ponieważ Pinto przepuścił tylko 28 bramek w 36 meczach.

W wyniku kontuzji Alberta Jorquery, Pinto został wypożyczony do FC Barcelony na pół roku z możliwością transferu definitywnego. Pinto zadebiutował w barwach FC Barcelony 26 kwietnia 2008 roku przeciwko Deportivo La Coruna, kiedy to Blaugrana wygrała 2–0.

30 maja 2008 roku dołączył do FC Barcelony, podpisując kontrakt na 2 lata. Przeszedł do katalońskiego giganta z Celty Vigo za 0,5 mln euro.

Pod koniec sezonu 2013/2014 nie przyjął przedłużenia kontraktu z FC Barceloną jako powód podając, iż ostatnie występy ukazały mu, że „nie nadaje się do Dumy Katalonii”. Tym samym zakończył piłkarską karierę.

Statystyki kariery

Osiągnięcia

FC Barcelona (Hiszpania) 
 2011/2012 Copa del Rey
 2010/2011 Mistrzostwo Hiszpanii
 2010/2011 Liga Mistrzów
 2010 Superpuchar Hiszpanii
 2009/2010 Mistrzostwo Hiszpanii
 2009 Klubowe Mistrzostwa Świata
 2009 Superpuchar Europy
 2009 Superpuchar Hiszpanii
 2008/2009 Copa del Rey
 2008/2009 Liga Mistrzów
 2008/2009 Mistrzostwo Hiszpanii

Indywidualne 
 2005/2006 Trofeum Zamory

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Realu Betis
Piłkarze Celty Vigo
Piłkarze FC Barcelona
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Kadyksie